Chiesa di Santa Maria a Ripa a Empoli (FI)
 Chiesa di Santa Maria a Ripa a Montecatini Alto, frazione di Montecatini Terme (PT)